GED steht als Abkürzung für:

 Gas Electron Diffraction, ein Verfahren der Elektronenbeugung, siehe Elektronenbeugung#GED (gas electron diffraction)
 General Educational Development Test, ein postschulischer Kursus zum Erlangen der US-Hochschulreife

Ged ist der Familienname folgender Personen:
 William Ged (1690–1749), schottischer Erfinder

.ged steht für:
 Datei-Endung für das Genealogie-Datenformat GEDCOM

Abkürzung